A Bűnös vagyok egy 1942-ben bemutatott fekete-fehér magyar játékfilm Hamza D. Ákos rendezésében.

Szereplők 
 Lola Linda	Mezey Mária
 Bálint Klári	Koós Zsófia
 Mátray Miklós	Kamarás Gyula
 Lola barátja Frici	Greguss Zoltán
 Bálint Kázmér	Kürthy György
 Bálintné	Árpád Margit
 bártulajdonos	Pártos Gusztáv
 Tibor, Klári vőlegénye	Berczy Géza
 Sári, Lola barátnője	Rácz Vali
 Kádár néni	Vágóné Margit
 Szőke úr	Csortos Gyula
 Teri, szobalány	Somogyi Nusi
 első mérnök	Halász Géza
 második mérnök	Hidassy Sándor
 építésvezető	Kelemen Lajos
 rendőr	Harasztos Gusztáv
 klarinétos a bárban	Benkő Gyula
 Szokolay Olly
 Terney Gyula

Történet 

Történik Budapesten az 1930-as években.
Bemutató: 1942. június 3. Átrium, Corso, Rádius

Források 
 Lajta Andor: A tízéves magyar hangosfilm 1931-1941. Budapest, 1942. – 150. old. – 143. old. –
 Magyar Film 1940/9/21. – 11. old. –
 Magyar Film 1941/3/22. – 6. old. – 
 Magyar Film 1941/4/5.   – címlap – 
 Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány

1942 filmjei
Magyar filmdrámák
Fekete-fehér filmek